ар-Раби‘ () — арабское мужское имя.
 
 ар-Раби ибн Юнус (ок. 730—785/786) — вольноотпущенник, ставший впоследствии одним из ведущих министров раннего Аббасидского халифата, при халифах аль-Мансуре, аль-Махди и аль-Хади.
 , известный как Абу Амр аль-Басри (ум. 928) — ибадитский богослов, автор сборника хадисов «Муснад ар-Раби».

См. также 
 Раби